Arwen is een halfelf uit het boek In de Ban van de Ring van J.R.R. Tolkien.

Arwen werd in het jaar 241 van de Derde Era geboren als dochter van Elrond en Celebrían en ze bracht het grootste deel van haar leven door in de bossen van Lothlórien, bij haar grootmoeder Galadriel, en in de vallei Imladris, waar haar vader woonde. Arwen werd Undómiel genoemd, het Sindarijnse woord voor de Avondster, de meest geliefde ster van de elfen, en men zei van haar dat ze zeer op haar voormoeder Lúthien leek. De naam Undómiel had ze van Galadriel gekregen.

Net als haar broers Elladan en Elrohir en haar vader had Arwen de keuze gekregen om Elf of Mens te zijn. Omdat zij verliefd was geworden op Aragorn van de Dúnedain nadat hij verliefd was geworden op haar, koos zij tot groot verdriet van haar vader voor de sterfelijkheid. Na de val van  Sauron aan het eind van de Derde Era trouwde zij in Minas Tirith met Aragorn.

Als koningin van Gondor en Arnor schonk zij haar man een zoon, Eldarion, en enkele dochters wier naam Tolkien nooit bekendmaakte. Eldarion, de erfgenaam, stamde af van zowel Elrond als Elros, en zou daarom tijdens zijn koningschap niet alleen Gondor en Arnor, maar ook de gebieden die eens zijn grootvader Elrond had geregeerd, besturen.

In het jaar 120 van de Vierde Era stierf Aragorn, eerder dan Arwen had gewild. Na zijn dood vertrok zij uit Gondor en ging naar Lothlórien, dat nu verlaten was, en ze stierf voor de lente op de Cerin Amroth.

De film
De rol van Arwen werd vertolkt door Liv Tyler. In de The Lord of the Rings-filmtrilogie van Peter Jackson kreeg Arwen om cinematografische redenen een grotere rol toegedicht dan in het boek.

De scène waarin Arwen Frodo redde van de Ringgeesten komt alleen voor in de film. In het boek komt Glorfindel Aragorn en de Hobbits te hulp, in de films komt hij helemaal niet voor.

Ook werd het juweel de Avondster verzonnen, dat Arwen in de film symbolisch aan Aragorn meegaf voor hij op zijn reis uit Rivendel vertrok.

Naamgeving
De persoon van Arwen heeft op veel lezers een grote indruk gemaakt, en er zijn dan ook meisjes die naar haar genoemd worden. In het begin was dat in Nederland niet toegestaan, omdat het geen bestaande voornaam was. Inmiddels is de wetgeving veranderd.

In het Oudgermaans betekent Ar vriend. De betekenis van Wen is zowel leger als adelaar. De letterlijke betekenis is dan vriend van het leger of vriend van de adelaar. Met enige fantasie zou de naam Arwen dan strijder betekenen of man met de scherpe blik. De naam Erwin heeft dezelfde betekenis.

Wiena betekent vriendin in het Oudgermaans. Zo gezien is Arwen eerder een jongensnaam dan een meisjesnaam. De naam Arwiena komt trouwens ook voor, maar dan alleen als meisjesnaam.

Het Huis van Finarfin 

Halfelf in werk van Tolkien